Крабат — персонаж повести Отфрида Пройслера

 Крабат — сказочный персонаж
 Крабат, или Легенды старой мельницы — повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера
 Крабат — ученик колдуна (1977) — анимационный фильм режиссёра Карела Земана по повести Отфрида Пройслера (Чехословакия)
 Крабат. Ученик колдуна (2008) — фильм режиссёра Марко Кройцпайнтнера по повести Отфрида Пройслера (Германия)